Iso Kontiosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Kontiosaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Iso Kontiosaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar